— японская актриса, танцовщица, модель, автор песен и певица. Она наиболее известна своей ролью Макимати Мисао в серии фильмов «Бродяга Кэнсин», Маи Накахары в «8-летней помолвке», Кохару в «Грустной золушке» и Юдзухи Усаги в сериале «Алиса в Пограничье» от Netflix.  Ее старшая сестра, Хонока, работает моделью, а младший брат Симба является сэйю.

Личная жизнь 
В день нового года Цутия объявила в своем Instagram, что она вышла замуж за вокалиста группы Generations from Exile Tribe Рёта Катаёсэ. В то же время она также объявила о своей беременности.

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Публикации

Журналы 
 Hanachu, Shufunotomo 2003-, в качестве эксклюзивной модели с мая 2008 по июнь 2010

Фотокниги 
 Tsubomi 1 (13 октября 2011, Magazine House) 
 Document (3 февраля 2015, Tokyo News Service) 
 Marezora (16 сентября 2015, NHK Publishing)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Тао Цутия в Sony Music
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 3 февраля
Родившиеся в 1995 году
Актрисы Японии